

Sigle 
 Nazioni Unite
 Nettezza urbana
 Nuoro (sigla automobilistica italiana)
 NobilUomo

Codici 
 NU – codice vettore IATA di Japan Transocean Air
 NU – codice FIPS 10-4 del Nicaragua
 NU – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Niue
 NU – codice ISO 3166-2:CA di Nonavut (Canada)
 NU – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Nuoro (Italia)
 NU – codice ISO 3166-2:MW di Ntcheu (Malawi)

Informatica 
 .nu – dominio di primo livello di Niue

Altro 
 Nu – simbolo del numero di Nusselt
 Nu (o Nù Zú) – uno dei 56 gruppi etnici o Mínzú ufficialmente riconosciuti dalla Repubblica Popolare Cinese
 Nu – lettera dell'alfabeto greco
 Nu – kana giapponese
 NU – targa automobilistica di Neu-Ulma (Germania)
 Nu – cognome di Villetta Nu, personaggio immaginario della serie anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion ed opere derivate

Altri progetti